Татьяна Андреевна Кузминская (, Москва — 24 декабря 1925, Ясная Поляна) — русская писательница, мемуаристка.

Биография 
Родилась в семье московского врача А. Е. Берса; её сестра Софья Андреевна была женой Л. Н. Толстого. Т. А. Кузминская большую часть юности провела в семье Толстых, дружила с писателем, часто сопровождала его во время верховой езды или охоты, помогала переписывать очередные главы романа «Война и мир». В 1867 году вышла замуж за своего двоюродного брата юриста А. М. Кузминского. В октябре 1869 года родила дочь Машу.

В 1919 году переехала и жила до смерти в Ясной Поляне.

По признанию Л. Н. Толстого, послужила (вместе со своей сестрой Софьей Андреевной) прототипом Наташи Ростовой в романе «Война и мир». А. А. Фет посвятил ей стихотворение «Т. А. Кузминской».

Будучи в преклонном возрасте, Т. А. Кузминская, подводя итоги жизни, писала: Какая счастливая звезда загорелась надо мной, или какая слепая судьба закинула меня с юных лет и до старости прожить с таким человеком, как Лев Николаевич?.. Ему одному я слепо верила, его одного я слушалась с молодых лет… Я была свидетельницей всех ступеней переживаний этого великого человека, как и он был руководителем и судьёй всех моих молодых безумств, а позднее — другом и советчиком.

Скончалась Т. А. Кузминская 24 декабря 1925 года и похоронена недалеко от Ясной Поляны, в д. Кочаки (ныне Щёкинский район, ) на кладбище возле храма Николая Чудотворца, рядом с могилой своей старшей сестры С. А. Толстой.

Творчество 
Литературным творчеством стала заниматься в 1880-е годы под влиянием Толстого, правившего рукописи еë рассказов. В 1885 году написала несколько автобиографических повестей, вошедших в сборник «Воспоминания прошлого». В 1886 году впервые были опубликованы рассказы Т. А. Кузминской, посвященные крестьянской жизни «Бабья доля», «Бешеный волк». С 1908 года печатались воспоминания писательницы о Толстом и его семье.

В последние годы работала над книгой мемуаров «Моя жизнь дома и в Ясной Поляне», наиболее полном литературном источнике о творческой и домашней жизни Толстого, охватывающем период с 1846 по 1868 год. Мемуары были написаны задушевно, тепло и выразительно, хорошим литературным языком. В журнале «Новый мир» отмечалось, что «Наташа Ростова сошла со страниц „Войны и мира“ и написала воспоминания».

Вместе с тем М. А. Цявловский, который был инициатором создания мемуаров Кузминской и помогал ей в работе над воспоминаниями, отмечал, что «хронология в них — самое слабое место», особенно это касается тех случаев, когда Татьяна Андреевна опиралась не на дневниковые записи и эпистолярные источники, а на собственную память.

Сотрудничала с журналом «Вестник Европы».

Избранные сочинения

Аудиокнига
 Моя жизнь дома и в Ясной Поляне : Воспоминания

Киновоплощения 
 В драматическом фильме «История одного назначения» (2017) роль Татьяны Андреевны Берк исполнила Елизавета Янковская.

Комментарии

Примечания

Литература 
 Серебров Н. (Тихонов А.). Ясная Поляна: Из воспоминаний об Л. Н. Толстом // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1940.— 22 сентября (№ 10089).— С. 5.
Яблоновская Нат. Наташа Ростова в революцию // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1955.— 27 марта (№ 15674).— С. 2.
Седых Андрей. Подлинная Наташа Ростова // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1960.— 9 октября (№ 17380).— С. 2.
Ильина Татьяна. Наташе Ростовой сто лет // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1963.— 22 сентября (№ 18458).— С. 2.
Чавчавадзе Л. В. Живая Наташа Ростова // Русская мысль.— Париж, 1965.— 19 октября (№ 2375).— С. 4.
Краткая литературная энциклопедия: в 9-ти тт. — Т. 3. — : Государственное научное издательство «Советская энциклопедия», 1966.
Толстая Александра. Отец: Жизнь Льва Толстого // Новое русское слово.— Нью-Йорк, 1977.— 21 декабря (№ 24445).— С. 4; 22 декабря (№ 24446).— С. 4; 23 декабря (№ 24447).— С. 4; 24 декабря (№ 24448).— С. 4; 27 декабря (№ 24450).— С. 4; 30 декабря (№ 24453).— С. 4; 31 декабря (№ 24454).— С. 4; 1978.— 3 января (№ 24456).— С. 4; 6 января (№ 24459).— С. 4; 2 февраля (№ 24482).— С. 4; 3 февраля (№ 24483).— С. 4.
Розанова С. А. Кузминская Татьяна Андреевна // Русские писатели, 1800—1917: Биографический словарь.— М., 1994.— Т. 3: К—М.— С. 207—208: портр. ISBN 5-85270-112-2
 Елена Арсеньева. Паутина любви. Татьяна Кузминская — Лев Толстой.
 

Писательницы XIX века
Писательницы XX века
Прототипы персонажей произведений Льва Толстого